Ware peut faire référence à :
 poterie, en anglais,

Patronyme 

 Alyn Ware (1962-), juriste néo-zélandais

 Chris Ware (1967-), cartooniste américain,
 Darrell Ware (1906-1944), scénariste américain,
 David S. Ware (1949-2012), saxophoniste américain
 DeMarcus Ware (1982-), joueur de football américain

 Hannah Ware (1982-), actrice anglaise,
 Helen Ware (1877-1939), actrice américaine,
 Herta Ware (1917-2005), actrice américaine,

 Irene Ware (1910-1993), actrice américaine.
 Jeff Ware (1977-), joueur canadien de hockey sur glace
 Jessie Ware (1984-), musicienne anglaise,

 Kallistos Ware (1934-2022), évêque métropolite de l'Église Orthodoxe
 Koko B. Ware (1957-), catcheur américain
 Lancelot Ware (1915-2000), chercheur britannique
 Leo Ware (1876-1914), joueur de tennis américain,
 Lesley Akyaa Opoku Ware (19?-), médecin et diplomate ghanéenne,
 Pamela Ware (1993-), plongeuse canadienne

 Robert Ware (1639-1697), historien et faussaire britannique
 Ruth Ware (1977-), nom de plume de Ruth Warburton, écrivaine britannique de romans policiers
 Samuel Hibbert-Ware (1782-1848), géologue anglais

 Wilbur Ware (1923-1979), contrebassiste américain de jazz

 William Robert Ware (1832-1915), architecte américain

Toponyme

Canada 
 Ware, un canton canadien

États-Unis 
 Ware (Illinois) ;
 Ware (Massachusetts) ;
 Comté de Ware, en Géorgie aux États-Unis.

Royaume-Uni 
 Ware (Hertfordshire), une petite ville d'environ  habitants dans le Hertfordshire, en Angleterre ;
 Ware, village situé dans le Kent.

Divers 
 -ware, un suffixe utilisé pour décrire les types de composants d'un ordinateur (software pour le logiciel, hardware pour le matériel) puis utilisé pour qualifier des logiciels (freeware, shareware, middleware, adware, spyware, etc.)
 Warez, un mot argot pour décrire des logiciels illégalement obtenus,
 Ware (groupe ethnique), un peuple de Tanzanie,
 WiiWare et DSiWare, boutiques de téléchargements de jeux pour Wii et DSi,
 Ware, court métrage néerlandais sorti en 2018.